Vero steht für:

 VERO, ehemaliger Spielzeug-Hersteller in Olbernhau
 Vero-Zellen, eine Zelllinie 
 Bitter Vero, ein Pkw-Modell der Oberklasse
 Vero Centre, Wolkenkratzer im neuseeländischen Auckland

Geographische Objekte:
 Vero (Korsika), Gemeinde im französischen Département Corse-du-Sud
 Vero (Aldeia, Tutuala), Aldeia im Suco Tutuala, Osttimor
 Vero (Ort, Tutuala), Ort in der gleichnamigen Aldeia
 Vero (Timorsee), Fluss in Osttimor
 Vero (Cinca), Nebenfluss des Cinca in Spanien
 Vero Beach, Stadt in Florida

Personen:
 Gee Vero (* 1971), deutsche Künstlerin